Piastowo ist ein polnischer Ortsname:

 Piastowo (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Friedrichshof, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Piastowo (Milejewo), Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Königshagen, Kreis Elbing, Ostpreußen
 Piastowo (Skulsk), Dorf im Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Piastowo (Lubaczów), Dorf im Powiat Lubaczowski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Piastowo (Gąsawa), Dorf im Powiat Żniński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, vor 1945: Plassen, Kreis Znin/Dietfurth, Wartheland
 Piastowo (Strzelce Krajeńskie), Dorf im Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Bachmannshof, Kreis Friedeberg/Neumark, Brandenburg
 Piastowo (Krzynowłoga Mała), Dorf im Powiat Przasnyski, Woiwodschaft Masowien